Gentra steht für:
 Daewoo Gentra, südkoreanische Version des Automodells Chevrolet Aveo
 Daewoo Gentra, usbekische Version des Automodells Chevrolet Lacetti
 Ravon Gentra, Automodell der usbekischen GM-Marke Ravon